Любомир Спасов Харизанов е български революционер и публицист.

Биография 
Роден е в 1883 година в Дупница, България. Баща му Спас Харизанов е преселник от село Влахи, Мелнишко. Брат е на Иван Харизанов и първи братовчед на Яне Сандански. Завършва гимназия в Дупница. Изкючен поради стачка от гимназията, Харизанов продължава образованието си в солунския френски колеж „Гюйо“. В Солун влиза във ВМОРО. По-късно учи в Американския колеж в Самоков.

По време на аферата „Мис Стоун“ посредничи между революционерите от ВМОРО и американците. През май 1903 година влиза в Македония като четник на Яне Сандански, за да праща дописки, но скоро Сандански го изгонва поради непригодност към суровите условия на борбата. Работи в дупнишкия вестник „Отзив“, а по-късно в „Дневник“ и в „Гражданин“, където работи и брат му Иван. В 1911 година започва да работи в редакцията на „Мир“, където остава до края на живота си. Пише и във вестник „Реч“. Редактира съчиненията на Иван Вазов.

Умира в 1927 година от туберкулоза.

Журналистът Петър Карчев пише за него:

Дъщеря му Славка Харизанова (1907 – 1962) е омъжена за журналиста Петър Тасев. Тяхна дъщеря е художничката Калина Тасева.

Родословие

Бележки 

Български журналисти от Македония
Родени в Дупница
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Участници в аферата „Мис Стоун“
Любомир